

Origine 
 Un état des lieux est une description d'un logement loué, des pièces et des équipements du logement, effectué à l'entrée du locataire (état des lieux d'entrée), puis à son départ (état des lieux de sortie) ;

Littérature 
 L'État des lieux un roman de Richard Ford paru en 2006 ;
 État des lieux (bande dessinée), une bande dessinée en ligne ;
 État des lieux (Real Estate, 2021), texte autobiographique de Deborah Levy ;

Cinéma 
 État des lieux, film français de Jean-François Richet sorti en 1995.

Musique 
 État des lieux, album du rappeur français Furax sorti en 2006 ;
 État des lieux, album du groupe Heyoka sorti en 2012 ;
 État des Lieux, titre de l'album Carnets de bord par Bernard Lavilliers, sorti en 2004...

Voir aussi 
 Inventaire